Klöcker ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Klöcker (1870–1948), deutscher katholischer Theologe und Schriftsteller
 Anna Klöcker (1895–1977), deutsche Frauenrechtlerin und Politikerin (CDU)
 Dieter Klöcker (1936–2011), deutscher Klarinettist und Dirigent
 Eliphius Klöcker (1767–1836), deutscher Mediziner
 Ingo Klöcker (* 1937), deutscher Künstler und Schriftsteller
 Katharina Klöcker (* 1972), deutsche katholische Theologin und Journalistin
 Michael Klöcker (* 1943), deutscher Autor und Lehrer
 Roman Klöcker (* 1949), deutscher Jazzmusiker